Лео Штайн (, фамилия при рождении Розенштайн; ,  — , ) — австрийский драматург и либреттист.

Его основные сочинения — либретто к опереттам.

Иоганн Штраус (сын):
 «Венская кровь» (; 1899, совместно с Виктором Леоном)
Франц Легар:
 «Божественный супруг» (; 1904)
 «Весёлая вдова» (; 1905)
 «Граф Люксембург» (; 1909)
 «Голубая мазурка» (; 1920)
Оскар Недбал:
 «Польская кровь» (; 1913)
Имре Кальман:
 «Королева чардаша (Сильва)» (; 1915)
 «Голландочка» (; 1920)

Примечания

Литература 
 R. Müller: Stein Leo // Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 13. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957—2005, S. 151.

Драматурги Австрии
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Центральном кладбище Вены
Франц Легар